The Cape pode se referir aos seguintes termos:

 Cabo da Boa Esperança
 Cabo Cod em Massachusetts, Estados Unidos
 Cabo Canaveral na Flórida, também nos Estados Unidos
 The Cape (1996), uma série de televisão de 1996
 The Cape (2011), uma série de televisão de 2011

Desambiguação